Wuthering Heights, o romance de Emily Brontë (1847)

Cinema
 Wuthering Heights (filme de 1920), produção muda
 Wuthering Heights (filme de 1939), com Laurence Olivier e Merle Oberon
 Wuthering Heights (filme de 2011), com Kaya Scodelario e James Howson
 Emily Brontë's Wuthering Heights (1970), com Timothy Dalton
 Emily Brontë's Wuthering Heights (1992), com Juliette Binoche e Ralph Fiennes

Televisão
 MTV's Wuthering Heights, telefilme (2004) produzido pela MTV
 Wuthering Heights (minissérie), produção britânica de 2009

Música
 "Wuthering Heights" (canção),  gravada por Kate Bush

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema